Las Margaritas (Chiapas), une municipalité du Mexique
, une localité d'Espagne,
.